

Pessoas
Abraham Tucker
Albert William Tucker
Anand Tucker
Benjamin Tucker
Corin Tucker
H. C. Tucker
Jeremy Tucker
Jonathan Tucker
Maureen Tucker
Paul Tucker
Preston Tucker
Trent Tucker

Localidades

Tucker (Geórgia)
Tucker (Mississippi)
Condado de Tucker

Outros
Tucker: The Man and His Dream
Tucker Sedan
10914 Tucker

Desambiguações de sobrenomes